L'edizione 1959 del doppio femminile del torneo di tennis Open di Francia si è svolta dal 19 al 31 maggio 1959, come secondo torneo  del tour del Grande Slam.

Sandra Reynolds Price e Renee Schuurman Haygarth hanno battuto in finale Yola Ramírez e Rosie Reyes 2-6, 6-0, 6-1, conquistando il loro secondo titolo in un torneo del Grande Slam.

Tabellone

Fase finale

Prima parte

Seconda parte

Terza parte

Quarta parte

Collegamenti esterni 

 

Internazionali di Francia 1959